Никола́й Фёдорович Смо́льников () — советский футболист, нападающий. Мастер спорта (1968).

Всю карьеру провёл в бакинском «Нефтчи», сыграл за команду 338 игр, забил 80 мячей. В 1968 году провёл три товарищеских матча в составе сборной СССР против Мексики, был в заявке на чемпионате Европы 1968 года, но на поле не выходил.

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Нефтчи» Баку